2018 MIB Nordic Gorzow FIM Speedway Grand Prix of Poland – siódma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2018. Zawody odbyły się 25 sierpnia 2018 na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Szymona Woźniaka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Rafał Karczmarz i Wiktor Lampart.

Losowanie pozycji startowych odbędzie się 24 sierpnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, II
2018, II
2018 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gorzowie Wielkopolskim